Región de Stuttgart puede referirse a:

 La Región Administrativa de Stuttgart (en alemán Regierungsbezirk Stuttgart), una de las cuatro regiones administrativas del estado de Baden-Wurtemberg, Alemania.
 La Región Stuttgart, una región alemana incluida en la Región Administrativa de Stuttgart.